Beleg van Oldenzaal (1510) door een Gelderse krijgsmacht.
Beleg van Oldenzaal (1597) Prins Maurits belegert de stad.
Beleg van Oldenzaal (1605) De Spaanse veldheer Ambrogio Spinola neemt de stad in.
Beleg van Oldenzaal (1626) Tijdens het korte beleg raakte de Sint-Plechelmustoren beschadigd. Ernst Casimir van Nassau-Dietz neemt de stad in.